ZZR of Komar is een historisch merk van motorfietsen.

ZZR stond voor: Tovarna Motocyklowa Zejednoczone Zaklady Rowerowe-Bydgoszcz. 

Pools merk dat vanaf 1957 lichte motorfietsjes en bromfietsen. met 49 cc tweetaktmotoren bouwde. Ze werden voornamelijk onder de naam Komar op de markt gebracht. De productie eindigde rond 1970.

Pools historisch motorfietsmerk

Tevens een typeaanduiding van een reeks motorfietsen van Kawasaki:
 Kawasaki ZZ-R 250
 Kawasaki ZZ-R 600
 Kawasaki ZZ-R 1100
 Kawasaki ZZ-R 1200
 Kawasaki ZZ-R 1400